Honeret (früher Hohnert) steht für folgende geographische Objekte im Kanton Zürich:

 Honeret (Berg), ein  hoher Hügel in Dietikon und Urdorf
 Honeret (Wald), ein Waldgebiet sowie Hügelzug in den Gemeinden Dietikon und Urdorf
 Honeret, ein 450 Meter langer Autobahntunnel der Westumfahrung Zürich in Urdorf